Atlas – w mitologii greckiej tytan dźwigający sklepienie niebieskie
 Atlas – pasmo górskie w północno-zachodniej Afryce
 Atlas – publikacja zawierająca zbiór map, wykresów, rycin, ilustracji, np. atlas geograficzny, historyczny, atlas grzybów, atlas anatomiczny i inne
 Atlas barw stosowany w technice
 SM-65 Atlas – pierwszy amerykański pocisk międzykontynentalny
 Atlas – w anatomii to nazwa łacińska pierwszego kręgu szyjnego - kręgu szczytowego, na którym spoczywa czaszka
 Atlas – w architekturze rzeźba w postaci muskularnego mężczyzny podtrzymująca sklepienie zamiast kolumny
 Atlas – księżyc Saturna
 Atlas – rakieta kosmiczna
 Atlas – wielofunkcyjny przyrząd sportowy służący do wykonywania ćwiczeń kulturystycznych
 Atlas Wrocław – klub żużlowy
 Atlas Buenos Aires – argentyński klub piłkarski
 Atlas – pojęcie algebraiczne
 ATLAS – język programowania
 ATLAS – komputer
 ATLAS – detektor cząstek w akceleratorze LHC
 atlas (Attacus atlas) – jeden z największych motyli
 Atlas – album muzyczny meksykańskiego artysty Kinky
 Atlas – album muzyczny australijskiej grupy Parkway Drive
 Atlas Copco – szwedzkie przedsiębiorstwo
 Atlas Economic Research Foundation – amerykańska fundacja
 Grupa Atlas – polski producent materiałów chemii budowlanej
 Tele Atlas – holenderskie przedsiębiorstwo
 Atlas – postać z gry wideo BioShock
 Atlas Games – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Atlas zbuntowany – powieść Ayn Rand z 1957
 Club Atlas (Club Social y Deportivo Atlas de Guadalajara) – meksykański klub piłkarski
 Atlas (gwiazda) – gwiazda potrójna w gwiazdozbiorze Byka
 Cedr atlaski – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych
 Geochelone atlas – wymarły gatunek lądowego żółwia skrytoszyjnego
 Atlas Aircraft Corporation – wytwórnia lotnicza z RPA
 Atlas Blue – marokańskie tanie linie lotnicze
 Airbus A400M Atlas – samolot transportowy
 Atlasjet – turecka linia lotnicza
 USS Atlas – nazwa trzech okrętów US Navy
 Atlas – polski film fabularny, krótkometrażowy z 2018

Osoby:
 Janusz Atlas – polski dziennikarz sportowy
 Natacha Atlas – belgijska piosenkarka arabskiego pochodzenia

Gminy w USA:
 Atlas (ang. Atlas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Atlas (ang. Atlas Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee